Josef Kopf ist der Name folgender Personen:

* Josef Kopf (Baumeister) (1829–1895), österreichischer Baumeister und Politiker 
 Josef Kopf (Fußballspieler) (* 1935), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Joseph Kopf